Bergsjö kan syfta på:

 Bergsjö socken – socken i Hälsingland
 Bergsjö landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1973
 Bergsjö församling – en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift
 Bergsjö kyrka – en kyrkobyggnad
 Bergsjö distrikt – ett distrikt i Nordanstigs kommun och Gävleborgs län 2016–
 Bergsjö – en tätort i Hälsingland samt centralort i Nordanstigs kommun